Села:
 Пльохів — Чернігівська область, Чернігівський район
 Пльохів — Чернігівська область, Сновський район